

Зілаїр — річка в Башкортостані, права притока Сакмари
 Зілаїр — село, Зілаїрський район, Башкортостан

Див. також 
 Зілаїрська сільська рада
 Зілаїрський район
 Кріпосний Зілаїр
 Урман-Зілаїр